Наньша́нь (Нань-шань; 南山 — «южные горы» или «южная гора») — название географических объектов в Китае, в том числе:

 Наньшань (горы) — горная система в северо-западном Китае;
 Наньшань (курорт) — горнолыжный курорт под Пекином;
 Наньшань (Хэган) — район городского подчинения городского округа Хэган провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Наньшань (Шэньчжэнь) — район в составе города Шэньчжэнь.